Рохини может означать:

Индия 
 Рохи́ни — жена Васудевы, мать Баларамы и Субхадры в индуизме.
 Рохи́ни — название Альдебарана и четвертая накшатра из классического списка лунного цикла в индийской астрологии.
 Кадилкар, Рохини — индийская шахматистка, международный мастер (1981) среди женщин.
Рохини — река в Непале.